Ива́н Ива́нович Ефи́мов:
 Ефимов, Иван Иванович (1888—1964) — Герой Социалистического Труда.
 Ефимов, Иван Иванович (1919—?) — главный кондуктор колонны паровозов особого резерва № 46 Народного комиссариата путей сообщения, Герой Социалистического Труда.